Kamp! – debiutancki album polskiego zespołu Kamp! wydany w 2012. Powstawał przez blisko dwa lata. Grupa wydała płytę własnym sumptem. Zawiera muzykę synthpopową, odwołującą się do brzmień lat 80. XX w.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy Kamp!